

Toponyme 

 Harlech est une ville et une station balnéaire du pays de Galles.
 Château de Harlech
 , chanson

Patronyme 

 Amanda Harlech (1959-), consultante, écrivaine, rédactrice de mode et actrice britannique.
Patronyme anglais